Rošal může být:
 Rošal – město v Moskevské oblasti v Rusku
 Alexandr Borisovič Rošal (1936–2007) – ruský novinář a šachista
 Grigorij Lvovič Rošal (1899–1983) – ruský divadelní a filmový režisér
 Jevgenij Lazarevič Rošal (* 1972) – ruský programátor
 Leonid Michajlovič Rošal (*1933) – ruský dětský lékař